Лев () (убит в ) — священномученик. День памяти — 1 марта.

Согласно церковному преданию, святой Лев был епископом города Руана во времена нашествия сарацинов. Он был обезглавлен ими около Байонна, святым покровителем которого он до сегодняшнего дня почитается. Однако, на основании изучения исторических источников установлено, что святой Лев не был епископом Руана и ошибочно считался главой местной кафедры.

Примечания 

Святые Нормандии
Христианские святые IX века
Святые по алфавиту
Мученики
Обезглавленные святые
Католические святые
Казнённые религиозные деятели
Казнённые в IX веке